Дебри — многозначный термин:

Населённые пункты  
 Де́бри — деревня в Грязинском районе Липецкой области России.
 Де́бри — село в Яворовском районе Львовской области Украины.

Персоналии 
  (ум. 1755), французский гравёр.
 Дебри, Жан Антуан (1760—1834) — французский политический и общественный деятель.

Другое 
 Дебри – государственный природный заказник краевого значения, расположен в пойме реки Кума, на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края.
 Де́бри — плотные, труднопроходимые заросли кустарника или деревьев.
 «Дебри́» — семейство профессиональных киносъёмочных аппаратов первой половины XX века фирмы Debrie (Франция).

См. также